Bubbe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ferdinand Bubbe (1873–1961), deutscher Heimatforscher und Volksschullehrer
 Johannes Bubbe (1687–1741), (auch Bube) deutscher Heimatforscher und Arzt
 Walter Bubbe (1890–1970), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Bube